W Polsce
 Klimkówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Ropa
 Klimkówka – część wsi Dobra w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Klimkówka – część wsi Przenosza w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Dobra
 Klimkówka – osada w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Klimkówka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Chełmiec
 Klimkówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Rymanów
 Klimkówka – gromada w powiecie sanockim
 Klimkówka – jezioro
 Klimkówka – wzniesienie (512 m) na Pogórzu Rożnowskim

Zobacz też 
 Klimasy, Klimki, Klimkowo, Klimontów, Klimontówek, Klimonty, Klimówka, Klimy